Бекетова — деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Однолуцкого сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Бекетова  находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне. Географическое положение: в 7 километрах от районного центра — города Болхов, в 53 километрах от областного центра — города Орёл и в 276 километрах от столицы — Москвы.

Население

Инфраструктура 
Нет данных

Транспорт

Примечания 

Населённые пункты Болховского района